Рагули

 Рагули — село в Апанасенковском районе Ставропольского края.
 Рагули — река в России, протекает в Ставропольском крае.
 Рагули — каменный метеорит-хондрит весом 4,2 кг.

См. также 
 Рагуль